és un navegador d'Internet dissenyat per a la consola Nintendo 3DS, 3DS XL i 2DS. Va ser llançat a través de l'actualització del firmware, el 6 de juny de 2011 a Amèrica del Nord i el 7 de juny de 2011 a Europa, Austràlia i Japó. L'accés al contingut del lloc d'Internet ara es pot filtrar a partir de l'actualització del sistema 5.0.0-11.

Característiques 

El navegador no funciona com una aplicació principal a la consola Nintendo 3DS i es pot utilitzar mentre una altra aplicació està suspesa en el fons. El navegador es controla principalment amb el llapis, però es pot controlar amb el botó lliscant o el D-pad per desplaçar-se pels vincles de la pàgina. El navegador és compatible amb HTML, CSS, JavaScript i HTML5 en alguns elements, però no suporta Adobe Flash, arxius de música i vídeo. També pot mostrar arxius d'imatges 3D amb l'extensió .MPO a la pantalla superior i permet a l'usuari guardar la imatge a la seva targeta SD; això també es pot fer amb els arxius JPEG en 2D. A més, el navegador suporta la càrrega d'arxius en els formularis, limitant-los a imatges JPEG i MPO a la galeria de fotos de sistema. A causa de les limitacions de memòria, les pàgines grans poden no ser capaces de descarregar completament.

L'usuari pot triar entre el motor de cerca de Google i motor de cerca de Yahoo!. Hi ha una opció d'ajustament de text s'ajusti automàticament el text a l'amplada de la pantalla a diferents nivells de zoom. Els usuaris també poden crear marcadors. Fins a 32 pàgines es poden emmagatzemar com a adreça d'interès abans que els elements més antics comencin a ser reemplaçats.

El navegador es basa en NetFront v1.0 NX, que utilitza el motor de renderitzat WebKit, similar als navegadors web d'escriptori com Google Chrome i Apple Safari.

A la New Nintendo 3DS i en la New Nintendo 3DS XL s'hi poden reproduir vídeos HTML5 i la velocitat de càrrega és superior, deguda la seva CPU més potent. També permet emmagatzemar fins a 4 pestanyes.

Degut a la discontinuació de la família de consoles 3DS, el navegador s'ha anat quedant obsolet, i no és compatible amb certificats SSL necessaris per accedir a llocs web com, per exemple, la Viquipèdia.

Especificacions tècniques 
Especificacions de compatibilitat estan totalment documentats al lloc web de Nintendo, així com en el manual d'instruccions del navegador.

Estàndards de web suportats 
 HTML 4.01 / HTML 5 (parcialment)
 XHTML 1.1
 CSS 1 / CSS 2.1 / CSS 3 (parcialment)
 DOM Levels 1-3
 ECMAScript (suport parcial per a ECMA-262 5th Edition)
 XMLhttpRequest Level 2
 Canvas Element (parcial)

Protocols 
 HTTP 1.0 / HTTP 1.1
 SSLv3
 TLS 1.0

Formats d'imatge suportats 
 MPO
 GIF
 JPEG
 PNG
 Windows Bitmap
 ICO (parcialment)

Formats de vídeo suportats (només en models New Nintendo 3DS) 
 MPEG4
 H264

Plug-ins 
Plug-ins (com Adobe Flash Player) no estan suportats, ni es poden instal·lar.

Compatibilitat amb els estàndards de web

Jocs HTML5 
Segons HTML5test.com, la consola 3DS té el navegador quart en la classificació que té compatibilitat amb HTML5 en la consola de jocs, anotant 109 punts sobre 500. Va ser guanyat per la Wii U, amb puntuació del 258 i en la PS Vita, amb 284 punts, i en la Xbox 360 anotant 120. Això significa que es poden jugar a alguns (però no tots, a causa a les restriccions imposades pel maquinari de Nintendo en el navegador web) jocs HTML5 que porten l'element <canvas> i pot reproduir la majoria de CSS i jocs de JavaScript.

Exemples sobre això es poden trobar en moltes demostracions a Internet així com els llocs 3DSPaint, 3DSPlaza, SocialNeko, DSiStarZ , 3DS Megusta , MegaBox ,BetaTrek, L09  i SocialRox . Un gran exemple és 3DSGames , que tracta sobre jocs específicament.

Animació i jocs de CSS3 
Segons CSS3test.com, el navegador puntua un 68% en la seva prova de compatibilitat CSS3. Animacions CSS3, com Neography's "Our Solar System" Experiment, es pot observar des del Navegador d'Internet de Nintendo 3DS, però no es mostra com a lloc web compatible.

Historial d'actualitzacions 

El navegador d'Internet de 3DS es va introduir per primera vegada en l'actualització del sistema 2.0.0-2 (juny de 2011) i s'ha actualitzat progressivament fins a l'actualització més recent del sistema (5.0.0-11), el que va permetre l'edició de proxy i té un lleuger redisseny al navegador web. El navegador té ara una barra de càrrega en la part superior, similar a la del Canal Internet i una plaça de càrrega a la barra superior, on normalment es mostra l'hora.

Ou de pasqua 
Un usuari japonès va trobar a principis de desembre de 2014 un ou de Pasqua al Navegador d'Internet de New Nintendo 3DS, en què, prement contínuament (al ritme de Super Mario Bros.) la selecció de les pestanyes el títol canvia a "Stage Select" i tocant una pestanya apareix un joc estil Breakout basat en l'adreça.

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial EUA
 Lloc web oficial UK
 Lloc web oficial JP

Nintendo 3DS